
Termin -{CGB}- ima više značenja.

 Humani horionski gonadotropin
 Pozadina kosmičkih gravitacionih talasa ()